

Topônimos

Países 
 Guiné ou Guiné-Conacri (antiga Guiné Francesa) - país na África ocidental.
 Guiné-Bissau (antiga Guiné Portuguesa) - país na África ocidental.
 Guiné Equatorial (antiga Guiné Espanhola) - país na África ocidental.
 Papua-Nova Guiné - metade Oriental da Nova Guiné.

Golfo 
 Golfo da Guiné

Ilha 
 Nova Guiné - ilha no sudoeste do Oceano Pacífico, ao norte da Austrália.

Regiões 
 Guiné
 Papua Ocidental ou Irian Jaya Ocidental e Papua ou Irian Jaya - metade Ocidental da Nova Guiné.

Planta 
 Guiné (Petiveria tetrandra)

Desambiguação